Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 steht für:

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2021 - Série A2